Die Scottish Football League Second Division wurde 1980/81 zum sechsten Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die sechste Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1980/81 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Queen’s Park, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1981/82 sicherte. Neben den Spiders stieg auch der Zweitplatzierte Queen of the South auf. Torschützenkönig mit 20 Treffern wurde Steve Hancock vom FC Stenhousemuir.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1980/81 bei statto.com
 Scottish Second Division 1980/81 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1980/81
1980 81